Szász Kálmán (Sepsiszentgyörgy, 1910. október 7. – Budapest, 1978. augusztus 23.) gyógyszerész, egyetemi docens, a kémiai tudományok kandidátusa.

Élete

1910. október 7-én született Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön.

A bukaresti tudományegyetemen folytatott tanulmányokat, ahol 1933-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet, majd tanulmányait a kolozsvári tudományegyetemen folytatta, ahol
1938-ban  kémia-fizika szakos tanári oklevelet szerzett.

1933-1936 között Nagysomkúton dolgozott, mint alkalmazott gyógyszerész.

1939-től 1944-ig a Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár analitikai laborvezetője volt.

1945-től 1953-ig a Kőbányai Gyógyszerárugyárban a gyógynövény üzem vezetőjeként dolgozott, ahol a gyűszűvirág (Digitalis Lanata) és az anyarozs hatóanyagainak kristályos állapotú üzemi előállítását valósította meg, melyért 1950-ben a Munka Érdemrend bronz fokozatával jutalmazták .

1954-ben kinevezték a növénykémiai kutatólaboratórium vezetőjének, és itt kezdett foglalkozni a téli zöld meténggel.

Feltalálta az U alakú extraktort.

Munkássága 
Tizenkét szabadalom fűződött a nevéhez; többek között a télizöld meténgből (Vinca minor L.) készített Devican (vérnyomáscsökkentő) és a Cavington (agyvérkeringést serkentő) gyógyszer is. Kutatta a rákellenes gyógyszereket is. A budapesti és a szegedi orvostudományi egyetemen először ő tartott ipari kollégiumot Gyógynövények a gyógyszeriparban címen. Részt vett több külföldi tanulmányúton is és számos szakdolgozata jelent meg.

Munkásságát Kabay János- és Wartha Vince-emlékéremmel ismerték el.

Főbb művei
 Diffúziós folyamatok vizsgálata gyógynövények oldószeres kivonásánál (kandidátusi értekezés; Budapest, 1965)

Emlékezete 
 Az Egymásért vagyunk című, 2020-ban megjelent tudománytörténeti összeállításban munkásságára történő visszatekintés jelenik meg.

Jegyzetek

Források
 
 
 

Magyar gyógyszerészek
Magyar egyetemi, főiskolai oktatók
Sepsiszentgyörgyiek
1910-ben született személyek
1978-ban elhunyt személyek
